Ghazipur (district), een district van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Ghazipur (stad), hoofdstad van bovengenoemd district